Farleigh Wallop – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Nether Wallop – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Over Wallop – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire